Rezultati Nacionalnega prvenstva ZDA 1943 v tenisu za moške posamično.

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Začetni del

1. del

2. del

Viri 
 

Moški posamično
1943